Elitserien siatkarzy 2011/2012 - 51. sezon walki o mistrzostwo Szwecji organizowany przez Szwedzki Związek Piłki Siatkowej (szw. Svenska Volleybollförbundet, SVBF). Zainaugurowany został 15 października 2011 roku i trwał do 11 kwietnia 2012 roku.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off, która wyłoniła mistrza Szwecji.

W sezonie 2011/2012 żaden szwedzki klub nie brał udziału w europejskich pucharach.

Mistrzem Szwecji został klub , który w finale fazy play-off pokonał .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: Dziesięć drużyn rozegrało ze sobą systemem kołowym po dwa spotkania. Osiem najlepszych awansowało do fazy play-off.
 Faza play-off: Do rozstawionych drużyn, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 1-4, dolosowane zostały drużyny z miejsc 5-8. Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału, który wyłonił mistrza Szwecji. Rywalizacja w każdej z rund toczyła się do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, liczba widzów

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
2011 w Szwecji
2012 w piłce siatkowej
2012 w Szwecji
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Szwecji